Серапікуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Серапікуш (Браганса) — парафія.
 Серапікуш (Віла-Реал) — парафія.